Николай Гусаков:
 Гусаков, Николай Николаевич (1934—1991) — советский двоеборец, призёр Олимпийских игр.
 Гусаков, Николай Фёдорович (1821—1855) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.